W grupie E drugiej fazy grupowej Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2007 znalazły się drużyny z grup A i C. W tej fazie wyniki meczów rozegranych między zespołami, które awansowały z jednej grupy, zostały uwzględnione w klasyfikacji grupy.

Do półfinału przeszły reprezentacje Hiszpanii i Serbii.

Tabela grupy E po pierwszej fazie grupowej

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki z pierwszej fazy grupowej

Tabela 
Grupa E

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Mecze

Holandia – Hiszpania 
Wtorek, 11 września 2007
15:00 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 600

 I sędzia: Ahti Huntaniska (Finlandia)
 II sędzia: Ümit Sokullu (Turcja)
 Czas trwania meczu: 108 minut

Serbia – Francja 
Wtorek, 11 września 2007
17:30 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 1 100

 I sędzia: Zdravko Hranić (Chorwacja)
 II sędzia: Andriej Zenowicz (Rosja)
 Czas trwania meczu: 134 minuty

Niemcy – Słowacja 
Wtorek, 11 września 2007
20:15 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 600

 I sędzia: Arnaldo Rocha (Portugalia)
 II sędzia: Eugen Kulhanek (Austria)
 Czas trwania meczu: 77 minut

Holandia – Francja 
Środa, 12 września 2007
15:00 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 1 100

 I sędzia: Fabrizio Saltalippi (Włochy)
 II sędzia: Piotr Dudek (Polska)
 Czas trwania meczu: 114 minut

Niemcy – Hiszpania 
Środa, 12 września 2007
17:30 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 900

 I sędzia: Ümit Sokullu (Turcja)
 II sędzia: Zdravko Hranić (Chorwacja)
 Czas trwania meczu: 110 minut

Serbia – Słowacja 
Środa, 12 września 2007
20:00 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 1 100

 I sędzia: Johan Callens (Belgia)
 II sędzia: Ahti Huntaniska (Finlandia)
 Czas trwania meczu: 82 minuty

Niemcy – Francja 
Czwartek, 13 września 2007
15:00 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 3 500

 I sędzia: Arnaldo Rocha (Portugalia)
 II sędzia: Andriej Zenowicz (Rosja)
 Czas trwania meczu: 72 minuty

Serbia – Hiszpania 
Czwartek, 13 września 2007
17:30 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 1 700

 I sędzia: Piotr Dudek (Polska)
 II sędzia: Fabrizio Saltalippi (Włochy)
 Czas trwania meczu: 123 minuty

Holandia – Słowacja 
Czwartek, 13 września 2007
20:04 (UTC+4) - Yubileyny Sports Palace, Petersburg - Widzów: 600

 I sędzia: Eugen Kulhanek (Austria)
 II sędzia: Johan Callens (Belgia)
 Czas trwania meczu: 105 minut

 

Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2007